Kazimierz Bogucki (ur. 1896) – porucznik Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Kazimierz Bogucki (zm. 1920) – podporucznik kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Kazimierz Bogucki (1900–1940) – kapitan żandarmerii Wojska Polskiego, zamordowany w Katyniu
 Kazimierz Bogucki (1919–2020) – polski Sprawiedliwy wśród Narodów Świata